Alan Blumenfeld
 Andrzej Stanisław Blumenfeld
 Benjamin Blumenfeld
 Diana Blumenfeld